Финляндия принимала участие в Летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) в двадцать второй раз за свою историю и завоевала две серебряные медали. Сборная страны состояла из 53 человек (36 мужчин и 17 женщин).

Медалисты

Состав олимпийской сборной Финляндии

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 1

Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 2004 года
Спорт в Финляндии в 2004 году